Maschinenkanone.103 (MK 103) — немецкая 30-мм автоматическая авиационная пушка времён Второй мировой войны.

Описание 
Эта пушка была самой эффективной серийной германской авиапушкой. Автоматика основана на смешанном принципе: отпирание канала ствола и взведение затвора осуществлялось за счет энергии пороховых газов, отводимых через боковой канал в стволе, а работа механизма подачи — за счëт энергии откатывающегося ствола.

Запирание канала ствола производилось продольно скользящим затвором с боевыми упорами, разводящимися в стороны. Питание автомата снарядами ленточное. Лента двигалась слева направо. Накатники затвора и ствола пружинные. Тормоз отката сухого трения.

Боеприпасы 
Для стрельбы использовались патроны 30×184 мм B следующих типов:
 с осколочно-трассирующим снарядом массой 440 г., содержащим 28 г. взрывчатого вещества;
 с фугасным снарядом массой 320 г., содержащий 100 г. взрывчатого вещества;
 с бронебойно-трассирующим массой 530 г., содержащий 15 г. взрывчатого вещества;
 с бронебойно-зажигательным трассирующим массой 455 г., содержащим 5 г. взрывчатого вещества и 6 г. зажигательного состава;
 с бронебойным подкалиберным снарядом массой 355 г. Начальная скорость снаряда составляла 960 м/с.

Гильза стальная длиной 182 мм с электрозапальной втулкой и пояском. Для подкалиберных снарядов применялась латунная гильза. Метательный заряд для осколочного снаряда массой 440 г.- 107 г., для фугасного снаряда массой 320 г. — 110 г., для бронебойного снаряда массой 530 г. — 97 г., для подкалиберного снаряда — 115 г. Вес патронов от 778 г. до 935 г.

История 

В конце 30-х годов фирма Rheinmetall-Borsig сконструировала 30-мм автоматическую авиационную пушку MK 101. Фугасные снаряды наносили фатальный ущерб всевозможным летательным конструкциям, бронебойные и подкалиберные снаряды могли уничтожать лёгкую бронетехнику и ДОТ, были отмечены хорошие баллистические свойства, орудие обладало большими размерами и большой массой относительно других авиационных пушек. Так же обладало низкой скорострельностью и большой отдачей. Все эти свойства привели к заключению, что пушка не могла использоваться одномоторными истребителями. Орудие было выпущено очень ограниченной партией. Тем не менее испытания показали, что пушка способна успешно бороться с бронетехникой, в результате чего она подверглась усовершенствованию. Так в начале 1942 года появилась её модификация под названием Mk.103. Главный акцент был сделан на снижение массы до 145 кг, а размеры уменьшились до 2335 мм, также увеличилась скорострельность, которая составляла 380 выстрелов в минуту. По сравнению с устаревшим аналогом, пушка была существенно переработана и, по сути, являлась самостоятельной конструкцией, так как поменялась автоматика пушки. Раньше она базировалась на основе короткого отката ствола, а теперь был использован смешанный тип, где отпирание канала ствола и взведение затвора осуществлялось за счет энергии пороховых газов, отводимых через боковой канал в стволе, а работа механизма подачи — за счет энергии откатывающегося ствола. Немецкие конструкторы применили много новых инноваций того времени, в частности воспламенение капсюля. На ранних этапах развития оружия спусковой механизм пушки был электрическим, однако такая конструкция не отличалась безопасностью и была заменена на электро-пневматический механизм. Одним из главных новшеств была конструкция продольно-скользящего затвора с боевыми упорами, разводящимися в стороны.

Патроны использовались те же самые, что и на MK 101: 30х184В. Но как сообщают некоторые источники, гильзу перерабатывали на латунную или стальную обязательно с медным покрытием, дабы проводился ток. Питание было ленточным, патроны поступали с правой стороны орудия, ёмкость ленты составляла 100 снарядов.

Основная масса выпущенных орудий была установлена на штурмовики Hs.129B-1, пушка по-прежнему не могла использоваться истребителями, так как отдача даже с дульным тормозом составляла 2 тонны в течение 10 мс. 
Помимо штурмовиков пушка Мk.103 ограниченно использовалась на тяжёлых истребителях Me 410 B-2/U1 и Me.410B-6/R3, на которых демонтировались курсовые пулемёты, и в бомбовом отсеке монтировался подвесной контейнер с двумя пушками.
Так же устанавливалась на некоторые модификации Heinkel He 219 Uhu.

В конце войны были разработаны опытные образцы с облегчённой конструкцией, модификация получила название Мk.103М. Была изменена конструкция дульного тормоза, усилен буфер и применён облегчённый ствол с более тонкими стенками. Считалось, что данная модификация будет устанавливаться в развале цилиндров двигателя самолёта.

Также Мk.103 вооружалась экспериментальная ЗСУ Kugelblitz. Кроме проекта «Kugelblitz» существовали и импровизированные установки пушек Мk.103 на шасси Flakpanzer 38(t), в котором 20-мм пушки меняли на Мk.103. Один такой экземпляр использовали во время подавления Пражского восстания в мае 1945 года.

Примечания 

Автоматические пушки
Артиллерия калибра 30 мм
Авиационные пушки и пулемёты
Артиллерия Германии периода Второй мировой войны
Военная продукция Rheinmetall